Халид-Саид Ходжаев (, 1888—1937) — узбекско-азербайджанский языковед, тюрколог, сыграл большую роль в переходе азербайджанского языка на латинский алфавит.

Биография 

Халид-Саид Ходжаев родился в 1888 г. в селе Кош-Курган, недалеко от Ташкента. Первоначальное образование получил в медресе Ташкента. Большое желание учиться привело его в Турцию, где в 1914 г. он поступил в Стамбульский Университет на медицинский факультет. Проучившись там 2 года, Халид-Сеид перевелся на историко-филологический факультет, завершив своё образование в 1918 году.

В 1918 г. Халид-Саид приехал из Турции в Азербайджан, где занялся преподавательской работой в средних и высших учебных заведениях Гянджи и Баку, позднее поступил на работу в Азербайджанский филиал Академии Наук СССР. После национально-территориального размежевания в Средней Азии (1924 год), Ходжаев работал также в постпредстве Узбекистана, принимая активное участие в организации обучения молодых узбекских специалистов в учебных заведениях Азербайджана.

Халид-Саид Ходжаев являлся одним из организаторов и делегатом Первого Тюркологического съезда в Баку (1926 г.). Свободно владел 12-ю языками. Является автором большого количества научных работ по тюркскому языкознанию, а также первого перевода словаря восточнотуркестанского филолога Махмуда аль-Кашгари, «Диван-лугат-ат-Турк». В 1937 г. Халид-Саид Ходжаев был арестован по подозрению в контрреволюционной деятельности и расстрелян в октябре того же года.

Семья 

В Азербайджане Ходжаев женился на Ситаре Рза-гызы Талышинской. Их дочь — Бахиджа Ходжаева-Мамедова.

Научные достижения 

 Ходжаев перевел на азербайджанский язык словарь Махмуда аль-Кашгари, «Диван-лугат-ат-Турк».
 Он — автор большого количества работ по стилистике, синтаксису и грамматике тюркских языков, грамматике персидского языка.
 Переводил древнетюркские Орхонские надписи.
 Ходжаев владел 12-ю языками, в том числе арабским, персидским, турецким, русским и другими.
 Принимал активное участие в организации мероприятий по переводу письменности тюркских языков с арабского на латинский алфавит, подробно изложив историю вопроса в своей книге «Воспоминания о работе по новому алфавиту» («Yeni elifba yolunda seyahet», Баку, 1929); Участвовал в подготовке и проведении в Баку Первого Тюркологического съезда (1926 г.), был делегатом съезда.

Основные труды 

 Научно-прокомментированные старые тексты с соответствующим переводом (перевод с арабского на тюркский язык словаря «Диван лугат-ат Турк» Махмуда ал-Кашгари).
 Историческая грамматика тюркского языка (на основе «Диван-лугат-ат-Турк» Махмуда аль-Кашгари).
 Сравнительная грамматика турецкого, узбекского и казахского языков.
 Воспоминания о работе по новому алфавиту.
 Краткая стилистика тюркских языков. Баку, 1934 г.
 Теория стилистики.
 Подробный синтаксис.
 Лекции по Джагатайской литературе.
 Теория тюркской литературы.
 Краткий обзор истории Туркестана.
 Грамматика иранского языка.
 Комментированное исследование Орхонской надписи.
 Русский язык для тюркской школы (учебник).
 Перевод романа Абдуллы Кадыри, «Минувшие дни» с узбекского языка на азербайджанский.
 Перевод художественного произведения Решада-Нури Гюнтекина, «Королёк — птичка певчая» с турецкого языка на азербайджанский.

Примечания 
.

Ссылки 

 Ашнин Ф., Алпатов В., Насилов Д., Репрессированная тюркология, М., 2002.
 Кононов А. Н., Из истории отечественной тюркологии, Советская Тюркология, 1973, № 1.
 Паша Керимов. Издана новая монография о Халиде-Сеиде Ходжаеве. Газета «Каспий», 2010, 16 января.
 Садыхов Муртуз. Восстановить историческую справедливость. «Бакинский рабочий», 1989, 9 сентября.
 Тагирзаде А., Халид-Саид Ходжаев, Советская Тюркология, Баку, 1988, № 3
 Abdullayev Ə.Z. Azərbaycan dili məsələləri. Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 1992, səh.73
 Alatay Besim. «Divanü luğat it-türk» tərcümesi, 1939, 1 cild, s. XXXI
 Azər Turan. Xalid Səid Xocayev. Şəhid türkşünas. Bakı, 2009
 Azər Turan. Əlibəy Hüseynzadənin Birinci türkolojı qurultayından geydləri. «Ədəbiyyat Gəzeti», 2008, 15 febral
 Azər Turan. Bu dünyada bir Xalid Səid vardı. «Ədəbiyyat Gəzeti», 2008, 12 sentyabr.
 Azər Turan. Qızı Bəhicə xanımla «Divani-luğət-it Türk» ün ilk tərcməçisi Xalid Səid haqqında söhbət. «Ədəbiyyat Gəzeti», 2008, 14 noyabr
 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. 1 cild, səh. 394. Balı, 2004
 Babayev Adil. Elimizin və elmimizin soyqırımı. Bakı, 2003, səh.141
 Bünyadov Ziya. Xocayev Xalid Seyid. İstintaq işi # 12493. «Azərbaycan müəllimi» qazeti, 10 yanvar 1990
 Bünyadov Ziya. 30-cu illərin gurbanları. Arxivlər acılır. «Azərbaycan müəllimi», 1980, 10 yanvar
 Bünyadov Ziya. Qırmızı terror. Bakı, 1988
 Cəfərov E. Halid Said ana yurdunda. «Elm» gəzeti, 1988, 17 dekabr
 Dəmirçizadə Ə. "Azərbaycan dilinin üslubiyyatı. Bakı, Azərtədrisnəşr, 1962, səh.4
 Erkin Emet. Doğumunun 1000. Yılında Kaşgarlı Mahmudun türkolojıdaki yeri ve onunla ilgili yapılan çalişmalar. Rize Üniversitesi. Uluslararası Kaşkarlı Mahmud Sempoziumı. 17-19.10.2008
 Əli Şamil. Ömrünü ortak Türk kültürüne adayan Halit Sait. «Yom» dərgisi, #6, 2007
 Guliyev Əsgər. İki xalqın oğlu. «Elm» gəzeti, 1988, 23 iyul
 Guliyev Elesger. Xalid Səid."Ana sözü" gəzeti, Bakı, 1991
 Jabborov Anvar. Xolid Said Xujaev. «Kommunizm uçun», 1990, 5 iyul
 Kamil Vəli Nərimanoğlu, Ağakişiyev Əliheydər. "A.N.Kononov. "Rusiyada Türk dillərinin öyrənilməsi tarixi. (1917-ci ilə gədər) «SSRİ də Türk filologiyası (1917—1967)» kitabında. Bakı, 2006, səh.296
 Kocaoğlu Timur. Türkolojide eserler II: Türküstanlı Dilçi Halid Saidin türk lehçelerinin karşılaştırmalı qrameri. Türk Kültürü, 266: 28-38
 Kocaoğlu Timur. Azeri bilgini Halid Saidin türk lehçelerinin karşılaştırmalı qrameri. Tarih İncelemeleri Dergisi. 1984, #2, səh. 349—359.

История Азербайджана
История Узбекистана
Персоналии по алфавиту